Pesa Bydgostia – elektryczne zespoły trakcyjne typu 16WEk oznaczone tą serią
 Pesa Acatus – prototypowy elektryczny zespół trakcyjny typu 16WE oznaczony tą serią podczas testów w 2006